Nuestra Señora de Guadalupe steht für:

 Real Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe, Kloster 
 Orden Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe, Guadalupe-Orden
 Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, siehe Guadalupe (Mexiko-Stadt)

Siehe auch:

 Nossa Senhora de Guadalupe